Региональное название ряда лекарственных растений:
 Белокрыльник
 Водокрас

Другое 
 Лягушечник или Батрахоспермум — род пресноводных красных водорослей